Список ультра-піків Гімалаїв — це список всіх 76-ти «ультра-піків» Гімалаїв з відносною висотою () 1500 м і більше. 9-ть з 10-ти восьмитисячників в Гімалаях — ультра-піки (виняток становить лише Лхоцзе), а також ще 28 ультра-піків висотою понад 7000 м. У список входить 11-ть вершини, які відносяться до 125-ти найвищих ультра-піків світу.

Пенджаб — між Індом та Сатледжом

Гархвал — між Сатледжом та Калі (Сарда)

Західний Непал: між річками Сарда та Калі Ґандакі 

Річка Калі Ґандакі, зазвичай, вважається визначальним поділом між західними та східними Гімалаями.

Центральний Непал: між річками Ґандакі та Арун

Арун — кордон з Бутаном

Бутан — річка Брахмапутра

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 Western list 
 Eastern list 
 Map 

 
Гімалаї
Ультра-піки
Ультра-піки